Земля (, ) може значити:

Музика 

 Land (гурт)
 Land (альбом Týr)
 Land (альбом The Comsat Angels)

Див. також 
 Ленд